Klytaim(n)estra (Grieks: ) of Clytaem(n)estra (Lat.) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de dochter van Leda en Tyndareos, de halfzuster van Helena en de vrouw van Agamemnon. Agamemnon vertrok naar Troje en tijdens zijn afwezigheid werd Klytaemnestra verliefd op de neef van Agamemnon, Aigisthos. Toen Agamemnon na tien jaar terugkwam van Troje, besloten Clytaemnestra en Aigisthos de macht te grijpen en Agamemnon te vermoorden. Beide moordenaars werden op hun beurt gedood door de zoon van Agamemnon, Orestes (met de hulp van zijn zuster Elektra).

Klytaemnestra heeft samen met Agamemnon vier kinderen, Elektra, Iphigeneia, Orestes en Chrysothemis. Nadat Klytaemnestra en haar nieuwe geliefde, Aegisthos, Agamemnon hebben vermoord, nemen ze de macht in Mycene van hem over. Haar dochter Elektra is woedend over deze moord op haar vader en de staatsgreep in haar land. Dit leidt tot een conflict tussen Elektra en Klytaemnestra. Haar moeder verwijt Elektra ook het verdwijnen van haar zoon Orestes.

Chrysothemis, Elektra's zus, is het niet eens met de opstandigheid van Elektra. Zij zegt dat zij er ook onder lijdt, maar dat ze beseft dat ze er niets tegen kan doen. Zij gehoorzaamt de machthebbers en adviseert haar zuster hetzelfde te doen. Elektra verwijt haar zus dat ze niet voor haar eigen kansen en ideeën opkomt. Dat zou ze moeten doen, ook al zou ze daarmee haar luxe en vrijheid verliezen. Haar zus waarschuwt haar dat als ze zo halsstarrig blijft, ze haar zullen verbannen naar een plaats waar ze "nooit meer het licht van de zon zal zien."

Klytaemnestra probeert zich tegen Elektra te verdedigen met het argument dat Agamemnon had voorgenomen hun dochter Iphigeneia te offeren. Ze zegt dat hij een verkeerd besluit heeft genomen, omdat het slachtoffer eigenlijk een kind van Menelaos had moeten zijn. Hij is dus een slechte vader. Maar Agamemnon vond dat hij gedwongen was zijn dochter te offeren, omdat hij Artemis had beledigd. Deze zorgde ervoor dat hij door tegenwind niet naar Troje kon varen en het was zijn verantwoordelijkheid de oorlog tegen Troje te beginnen.

Stamboom 

Koningin in de Griekse mythologie